A Temporada do Campeonato Mundial de Motovelocidade de 2012 foi a 64° edição promovida pela F.I.M.. Na MotoGP, o vencedor foi o espanhol Jorge Lorenzo, da Yamaha. Já na Moto2 e Moto3, os vencedores foram Marc Márquez e Sandro Cortese.

Mudanças

Mudança de categoria 
A capacidade dos motores da MotoGP foi de 1000cc com quatro cilindros, quatro tempos e 81mm de diâmetro do cilindro.

Nesta temporada estreou-se aa categoria Moto3 em substituição a 125cc, com motocicletas de 250cc a quatro tempos.

CRT 
Também nesta temporada estreou a CRT (Claiming Rule Teams) para permitir a participação de equipes independentes com baixo orçamento. Serão dadas as CRTs 12 motores por piloto, seis a mais que outras equipes e mais combustível no tanque  – porém poderão ser adquiridos por uma equipe de fábrica por €15.000, ou €20,000 com a transmissão.

Grandes Prêmios 
A lista de GPs da Moto3, Moto2 e MotoGP para 2012 é a seguinte:

 ‡ = Corrida Noturna
 † = Exclusivo para a categoria MotoGP.
 †† = Corrida realizada no sábado

Equipes e pilotos

MotoGP

Moto2

Moto3

Resultados 
 Informações Adicionais

Sistema de Pontuação
São atribuídos pontos aos 15 pilotos mais bem classificados que terminem a corrida.

O piloto deve terminar a prova para pontuar.

Pilotos

MotoGP

Moto2

Moto3

Construtores

MotoGP

Moto2

Moto3

Ver também 
 MotoGP
 Federação Internacional de Motociclismo
 Motorcycle land-speed record
 IndyCar Series
 Federação Internacional do Automóvel
 Campeonato Mundial de Superbike
 Fórmula 1

Ligações externas 
 Sítio oficial

2012
2012 no motociclismo